Tănăsescu ist der Familienname folgender Personen:

 Atanasie Tănăsescu (* 1892; † unbekannt), rumänischer Rugbyspieler 
 Claudiu Ciprian Tănăsescu (* 1965), rumänischer Politiker, MdEP
 Ioan Tănăsescu (1892–1959), rumänischer Chemiker
 Nicolae Tănăsescu (1949–2006), rumänischer Fußballspieler